Ел Еријазо има више значења:

 Ел Еријазо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Еријазо, Ла Норија (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику